FDL steht als Abkürzung für:

 Fahrdienstleiter (Fdl) bei Bahnunternehmen / Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) 
 Fieldbus Data Link, Datenprotokoll aus der Profibus-Familie, siehe Profibus #Sicherungsschicht
 Fonds de Dotation du Libre (FDL), Fonds zur Unterstützung von Entwicklern und Herausgebern von Free- und Open-Source-Softwareprojekten
 Fossa dei Leoni, ein ehemaliger, langjähriger Fanclub des AC Milan
 Freunde der Leichtathletik (FdL)
 flexor digitorum longus Lateinisch für „langer Zehenbeuger“
 GNU Free Documentation License (GNU FDL), siehe GNU-Lizenz für freie Dokumentation

Abkürzung